Nausicaa – figura della mitologia greca, figlia di Alcinoo (re dei Feaci) e di Arete
Nausicaa – nome proprio di persona italiano femminile
Nausicaa – dipinto dell'artista inglese Frederic Leighton
Nausicaa – opera lirica scritta nel 1960 dalla compositrice australiana Peggy Glanville-Hicks
Nausicaä – protagonista del manga Nausicaä della Valle del vento e dell'omonimo film
Nausicaa – pianeta immaginario della serie di Star Trek
Nausicaä Centre National de la Mer – parco acquatico francese
Nausicaa – serie televisiva del 1970
192 Nausikaa – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Nausicaä della Valle del vento